Demografia:
Entitat de població
Entitat local menor
Entitat municipal descentralitzada
 Economia:
 Entitat de capital de risc: vegeu Capital de risc
 Filosofia:
Entitat (essència)
 Sociologia:
Entitat
 Entitat sense ànim de lucre: vegeu Organització sense ànim de lucre